

Юматілла — місто, штат Флорида
 Юматілла — місто, штат Орегон